Makan Hislop – calciatore trinidadiano, difensore
 Marcus Andrew Hislop Clarke – scrittore e poeta australiano
 Shaka Hislop – calciatore trinidadiano con cittadinanza inglese, portiere
 Steve Hislop – pilota motociclistico britannico
 Victoria Hislop – scrittrice britannica con cittadinanza greca